Hanley kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Hanley, Saskatchewan, ort,

Storbritannien 

 Hanley, Worcestershire, parish, England, 
 Hanley – en ort i Stoke-on-Trent, Staffordshire, England

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar